Okręty US Navy o nazwie USS "Ruff":
Pierwszy "Ruff" (AMc-59) był trałowcem przybrzeżnym typu Ruff, który był w służbie w latach 1941-1947.
 Drugi "Ruff" (YMS-327) był trałowcem, który wszedł do służby 19 kwietnia 1943.
Ruff